Osoby o tym nazwisku:
 Louis Gantois – francuski kajakarz, olimpijczyk

Inne:
 AC Gantois – belgijski klub piłkarski